Agassiz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Louis Agassiz
 Alexander Emanuel Agassiz
 David J.L. Agassiz